Лас Баретас има више значења:

 Лас Баретас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Баретас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Баретас, Баретитас (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Баретас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику